Шиљковача може бити:

 Шиљковача (Велика Кладуша), насељено мјесто у општини Велика Кладуша, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Шиљковача (Цетинград), насељено мјесто у општини Цетинград, Кордун, Република Хрватска